Lucifer může být:
 Lucifer – světlonoš (a padlý anděl v křesťanské mytologii)
 Lucifer z Cagliari († 370) – biskup z Cagliari
 Lucifer (skupina) – japonská rocková skupina
 Lucifer (album, Of the Wand & the Moon) – album dánského projektu Of the Wand & the Moon z roku 2003
 Lucifer (album, SHINee) – album jihokorejské skupiny SHINee z roku 2010
 Lucifer (komiks) – komiksová řada vydavatelství DC Comics
 Lucifer (seriál) – americký televizní seriál na motivy komiksu vysílaný od roku 2016